Het plusteken (+), voortgekomen uit de letter "t" als afkorting van het Latijnse woord "et" (Nederlands: "en")
 Plus betekent in het Latijn en Frans meer

Vernoemd

Wetenschap
 Een positief getal
 Een temperatuur boven het vriespunt
 Een aanduiding voor een positief ion, zoals H+ of Na+
 De pluspool van een elektrische spanningsbron of belasting (bij gelijkspanning)
 De wiskundige bewerking optellen

Overig
 Een koersstijging op de effectenbeurs
 Supermarktketens
 PLUS (Nederlandse supermarkt)
 Plus (Duitse supermarkt)
 PLUS (netwerk), een wereldwijd interbancair netwerk
 + (Ed Sheeran), het debuutalbum van de Britse zanger Ed Sheeran

Taal
 Plus (dialect), dialect van het Kensiu

Zie ook 
Plusminus (±)
Het voetnootteken (†), wordt ook gebruikt als eindnoot en voor sterfgevallen en sterfdata